Больши́е Токши́ки () — деревня в Тораевском сельском поселении Моргаушского района Чувашии.

География 
Расстояние до Чебоксар 61 км, до районного центра — села Моргауши — 15 км, до железнодорожной станции 61 км. Деревня расположена в верховьях реки Штранга.

Население

Уроженцы 
В деревне родился народный мастер, резчик по дереву П. Я. Мазуркин.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Моргаушского района